ІФ «Ельфсборг» () — шведський футбольний клуб із Буроса.

Історія 
Заснований 26 червня 1904 року як Бурос ІЛ. Від 1906 року носить теперішню назву. Виступає у найвищому дивізіоні Швеції.

Поточний склад 
Станом на 28 квітня 2021

Досягнення 

Аллсвенскан:
 Чемпіон (6): 1935–1936, 1938–1939, 1939–1940, 1961, 2006, 2012
 Срібний призер (7): 1942–1943, 1943–1944, 1944–1945, 1965, 1977, 2008, 2020

Кубок Швеції:
 Володар кубка (3): 2001, 2003, 2014
 Фіналіст (3): 1942, 1980–1981, 1996–1997

Суперкубок Швеції:
 Володар кубка (1): 2007

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках

Ліга чемпіонів УЄФА:

10 матчів, 4 перемоги, 3 нічиї, 3 поразки, різниця м'ячів 14-7.

Кубок УЄФА:

(*)Технічна поразка 0-3 через участь дискваліфікованого гравця (рахунок матчу 3-1)

24 матчі, 6 перемог, 6 нічиїх, 12 поразок, різниця м'ячів 27-48.

Ліга Європи УЄФА:
 
44 матчі, 21 перемога, 9 нічиїх, 14 поразок, різниця м'ячів 70-43.

Ліга конференцій УЄФА:

8 матчів, 4 перемоги, 1 нічия, 3 поразки, різниця м'ячів 19-14.

 1/32 — 1/32 фіналу.
 Q, 1Q, 2Q, 3Q, 4Q — кваліфікаційні раунди.
 PO — плей-оф.
 GR — груповий турнір.
 1R — перший раунд.

Разом: 86 матчів, 35 перемог, 19 нічиїх, 32 поразки, різниця м'ячів 130-112.

Гравці клубу 
 Віктор Хлус (1990)
 Юган Віланд (1997–2008)
 Андерс Свенссон
 Тедді Лучич
 Тобіас Ліндерот

Посилання 
 Офіційна сторінка  
 Сайт прихильників клубу  

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1904
Спорт у Буросі